Kifáradás - fiziológiai kifáradás 
 Kifáradás - anyagkifáradás ismétlődő igénybevétel következtében.